Железная дорога Янисъярви — Лодейное Поле — историческая железная дорога длиной 219 километров. Проходит по территориям Республики Карелия (192,0 км) и Ленинградской области (27,0 км). Соединяет линии Кушелевка — Томицы и Санкт-Петербург — Мурманск. Построена в период с 1921 года по 1972 год: участок Янисъярви — Мегрега — Suomen Valtion Rautatiet (Финские железные дороги), участок Олонец — Лодейное Поле — МПС СССР.

Общие сведения 
Линия начинается от станции Янисъярви и заканчивается станцией Лодейное Поле. Полная длина составляет 219,0 км. По состоянию на 2019 год на линии семь промежуточных станций: Ляскеля, Леппясилта, Питкяранта, Салми, Видлица, Ильинская, Олонец. На участке Янисъярви — Олонец действует жезловая система. На станциях Ляскеля, Леппясилта, Питкяранта, Салми, Видлица, Ильинская работают семафоры. В период от момента постройки и до наших дней на линии функционировали следующие станции и разъезды, ликвидированные по разным причинам: Хямекоски, Харлу, Вялимяки, Кютёсюрья, Импилахти, Кителя, Койриноя, Иля-Ууксу, Ууксу II, Сатули, Погранкондуши, Тулокса, Разъезд 80 км, Туукса, Мегрега, Инема.

История 
Станция Jänisjärvi, будущая первая станция линии Янисъярви — Лодейное Поле, как и весь участок Маткаселькя — Лоймола, была открыта 15 декабря 1920 года. Основной задачей было соединить железной дорогой восточные приграничные с СССР земли с центральной Финляндией.

Первый этап 
Всё началось с того, что 12 августа 1919 года правительством Финляндии была подписана петиция от компании  на строительство девятикилометровой железнодорожной ветки от Янисъярви до Харлу. В соответствии с изложенными условиями компания должна была оказать помощь в 1 500 000 финских марок, бесплатно предоставить площадь, необходимую для строительства линии и гравийного карьера. При этом компания имела право бесплатно получать гравий для собственных нужд.

Второй этап 

Официальной датой открытия ветки до Харлу считается 16 августа 1921 года, а 31 декабря 1923 года до Харлу было открыто пассажирское движение.
В начале 1924 года компания «Леппякоски» была приобретена акционерным обществом Ляскельский бумажный завод, и, чтобы улучшить транспортировку продукции завода, было подано прошение правительству Финляндии о продлении существующей линии до Ляскеля с устройством перегрузки на заводскую узкоколейку. 17 января 1924 года правительство согласилось с просьбой при условии, что фирма внесёт в стоимость строительства 1 700 000 финских марок. Работы начались в феврале 1924 года. В том же году была отсыпана насыпь. Также был завершен 20-метровый арочный мост на ординате 9,7 км через реку Лёютёоя ().

Третий этап 
Строительство линии Ляскеля — Питкяранта было включено в план строительства железных дорог на 1926—1930 годы, в котором предусматривалось, что до Питкяранты должна быть построена железная дорога широкой колеи. Строительство началось 2 января 1929 года. Датой открытия станции Питкяранта считается 1 сентября 1932 год. В течение 1933 года на станции Питкяранта было построено паровозное депо, а также водонапорная башня и вагонные весы.

Четвёртый этап 
11 февраля 1932 года правительство приняло решение продолжить строительство ветки от Питкяранты в Ууксу, и далее — до Ладоги, к заливу Уксунлахти. Работы начались 18 февраля 1932 года. Пассажирское движение до Питкяранты было открыто 1 сентября 1932 года. До Ууксу — 1 декабря 1933 года.
В конце 1930-х годов велись дискуссии о строительстве соединительной ветки от Хелюля до Ляскеля (напрямую, мимо Янисъярви и Маткаселькя). Однако планам помешала разразившаяся 30 ноября 1939 года Советско-финляндская война (1939—1940).

Пятый этап 
Во время Советско-финской войны (1941—1944) Финляндия заняла весь Олонецкий перешеек вплоть до Свири. В начале 1942 года было принято решение продлить ветку к югу от станции Ууксу (ветка до Ала-Ууксу () должна была остаться тупиковой), хотя ещё в 1928 году шли разговоры о том, чтобы соединить приграничный Салми с сетью железных дорог Финляндии, чтобы «выйти из маргинального положения в других частях страны».
Осенью 1942 года начались строительные работы. До станции Мегрега было построено 110 километров новой линии. Дорога была открыта для движения осенью 1943 года, а в ноябре 1944 года уже запущено пассажирское движение.

Шестой этап 
До начала 1970-х годов пассажирское движение осуществлялось только до Олонца. Мегрега оставалась тупиковой технической станцией. В 1972 году был построен мост через реку Свирь, после чего линия стала транзитной, будучи продлённой до Лодейного Поля. Станция Мегрега оставалась в стороне, потому, за ненадобностью, участок до станции длиной около 1 км был демонтирован, как, собственно, и станционные пути Мегреги.

Пассажирское движение 
До постройки моста через Свирь на Олонец курсировали прицепные вагоны из Ленинграда и Петрозаводска (через Янисъярви).
После 1972 года появились беспересадочные прицепные вагоны Ленинград — Питкяранта и Петрозаводск — Питкяранта (через Лодейное Поле).
Эта железнодорожная линия стала последней, по которой обычные поезда водили паровозы: пассажирские — до апреля 1986 года, товарные — вплоть до начала 1990-х годов.

Первая отмена пассажирского движения на линии произошло с июня 2011 года. Вместо пассажирского поезда Лодейное Поле — Янисъярви на участке Лодейное Поле — Питкяранта стал курсировать рабочий поезд. То есть те же самые пассажирские вагоны, но проезд только по удостоверениям работника железной дороги. В 2013 году пассажирское движение сохранилось 4 раза в неделю (с пятницы по понедельник) на участке Лодейное Поле — Питкяранта. Ходил один вагон, в этом вагоне можно было без пересадки проехать от Петербурга до Питкяранта и обратно. Плацкартный вагон следовал от Санкт-Петербурга до Лодейного Поля в составе поезда № 657/658 Санкт-Петербург — Петрозаводск, 4 часа стоял в Лодейном Поле в тупике, после чего подцеплялся местным тепловозом и шел до Питкяранта уже как пригородный поезд.
В 2013 году пригородный поезд Лодейное Поле — Питкяранта был отменён, а с 22 августа 2014 года по линии было полностью прекращено пассажирское движение. 

В июне 2021 года пассажирское движение на линии было восстановлено в виде одной ежедневной пары пригородного поезда РА3 по маршруту Лодейное Поле — Сортавала и одной дополнительной пары по выходным.

Станции и остановочные пункты линии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Октябрьская железная дорога
Исторические железные дороги России
Железнодорожные линии России
Железнодорожный транспорт Карелии
Железнодорожный транспорт Ленинградской области
Железные дороги Финляндии колеи 1524 мм